Burcot ist der Name folgender Orte im Vereinigten Königreich

 Burcot (Oxfordshire), ein Weiler an der Themse bei Oxford
 Burcot (Warwickshire), ein Ort im District Bromsgrove